Сальволи́ни () — итальянская фамилия.

 Сальволини, Джустино (Giustino Salvolini; ок. 1516—1609) — итальянский удожник.
 Сальволини, Урбано (Urbano Salvolini; 1873—1951) — итальянский врач.
 Сальволини, Франческо (Francesco Salvolini; 1809—1838) — итальянский египтолог.

Примечания